Haaposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haaposaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (2 ha)
2. Haaposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,48, long 29,53),  (3 ha)
3. Haaposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (12 ha)
4. Haaposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,16, long 28,05),  (1 ha)
5. Haaposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,02, long 28,41),  (1 ha)
6. Haaposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,16, long 28,38),  (5 ha)
7. Haaposaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,69, long 27,11),  (2 ha)
8. Haaposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,94),  (20 ha)
9. Autiosaari och Haaposaari,  (61 ha)
10. Haaposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,71, long 29,40),  (5 ha)
11. Haaposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,17),  (2 ha)
12. Haaposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,54, long 31,20),  (10 ha)
13. Haaposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,82),  (3 ha)
14. Haaposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,12, long 29,06),  (2 ha)
15. Haaposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,27),  (8 ha)
16. Haaposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,32),  (78 ha)
17. Haaposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,09, long 28,71),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar